Росава — річка в Україні на Придніпровській височині, ліва притока Росі
 Росава — село, Київська область, Обухівський район
 Росава — українська співачка. Справжнє ім'я Олена Янчук
 Росава — український завод з виготовлення шин
 Росава — ансамбль народної музики, що існує при Черкаській обласній філармонії

Див. також 
 Росава (готель)